Monroeville (Alabama)
 Monroeville (Indiana)
 Monroeville (Ohio)
 Municipality of Monroeville, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània